Schömann oder Schoemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schömann (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Bernhard Schömann (1946–2015), deutscher römisch-katholischer Pfarrer
 Franz Joseph Konstantin Schömann (1782–1813), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Friedrich Schömann (1793–1879), deutscher Altphilologe
 Hermann Schoemann (1881–1915), deutscher Marineoffizier
 Ignaz Franz Xaver Schömann (1806–1864), deutscher Mediziner
 Jost Schömann-Finck (* 1982), deutscher Ruderer
 Lena Schömann (* 1980), deutsche Filmproduzentin
 Matthias Schömann (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Matthias Schömann-Finck (* 1979), deutscher Ruderer
 Petra Bödeker-Schoemann (* 1956), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen/GAL-Hamburg)